Celestial (dt.: himmlisch) steht für

Geografisch:
Celestial Peak, Antarktika
Musik:
 Celestial (Circle X Album) von Circle X, 1994
 Celestial (Isis Album) von Isis, 2000
 Celestial (RBD Album) von RBD, 2016
 Celestial (Andromeda Album) von Andromeda, 2016

Spiele und Comics:
 Celestial (Comic), eine Rasse von mächtigen außerirdischen Wesen bei Marvel Comics

Siehe auch:
 Celestiial, eine Funeral-Doom-Band
 Celestyal Cruises
 Celestyal Crystal
 Celestyal Odyssey
 Celestyal Olympia